Krajowe Towarzystwo Autyzmu (KTA) – pozarządowa organizacja pożytku publicznego pomagająca osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (m.in. Zespół Retta, Zespół Aspergera).

Towarzystwo powstało w listopadzie 1990 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych oraz profesjonalistów zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z autyzmem.
Działalność opiera na wolontariacie oraz pomocy sponsorów.
Współpracuje ze stowarzyszeniami podejmującymi działalność na rzecz osób z autyzmem i cechami autyzmu. Od listopada 1992 jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Autyzmu – Europa.

Ze statutu:
 Celem Towarzystwa jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin, w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
 Wspieranie inicjatyw społecznych, zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

KTA posiada w Polsce 18 oddziałów w: Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mińsku Mazowieckim, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Stalowej Woli, Stargardzie, Szczecinie i Toruniu.

Zobacz też
Narodowe Towarzystwo Autystyczne (Wielka Brytania) 

Autyzm
Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Organizacje pożytku publicznego